Światowy ranking snookerowy 2011/2012 – jest to oficjalny ranking dwuletni kroczący.
Zawiera listę i punkty wszystkich profesjonalnych graczy zakwalifikowanych do gry w sezonie 2011.
Punkty za turniej, który odbył się dwa lata temu będą odejmowane po turnieju w obecnym sezonie.

2011 w sporcie
2012 w sporcie
Kalendarium snookera